Robert Anderson Cavalheiro (Guimarães, 1938. április 1. –) brazil labdarúgó-középpályás. Rendelkezik olasz állampolgársággal is.

Források 
Anderson adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1983-ban született személyek
Brazil labdarúgók
A Calcio Padova labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
A Genoa labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Reggiana labdarúgói
Az FBC Unione Venezia labdarúgói
A Hellas Verona labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek